Цап Володимир Андрійович — солдат Збройних сил України. Учасник російсько-української війни.
 Цап Роман Петрович (1976—2015) — солдат Збройних сил України. Учасник російсько-української війни.
 Юріе Цап (1956) — молдавський політик.
 Цап Ярослав Йосипович (1965—2016) — прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

 6113 Цап — астероїд головного поясу.
 Цап (фільм, 2015)
 Цап-відбувайло (фільм, 1921)